Името Генчо Скордев може да се отнася за:

 Генчо Скордев (1900-1986) – български архитект
 Генчо Скордев (р. 1943) – български математик